А́йверсон () — английская фамилия. Известные носители:

 Айверсон, Аллен (род. 1975) — американский баскетболист.
 Айверсон, Альфред (1829—1911) — американский юрист, генерал армии Конфедерации.
 Айверсон, Кеннет (1920—2004) — канадский учёный в области теории вычислительных систем, программист, автор языка программирования APL.
 Айверсон, Колтон (род. 1989) — американский баскетболист.

Примечания